DStP steht für:
 Deutsche Staatspartei, ab 1930 der Name der Deutschen Demokratischen Partei

Dstp steht für:
 Dienstpersonenzug